Darchan (, ) ist die drittgrößte Stadt der Mongolei und die Hauptstadt des Darchan-Uul-Aimag (mongolische Provinz). Der Name bedeutet „Schmied“ und wurde gewählt, um die vorgesehene Aufgabe der Stadt zu signalisieren.

Geschichte 
Der Grundstein der Stadt wurde am 17. Oktober 1961 gelegt. Sie war als Industriestandort konzipiert, um im Rahmen der sozialistischen Planwirtschaft die Produktion für den Norden der Mongolei abzudecken. Der Bau erfolgte mit massiver Unterstützung durch die Sowjetunion.

Bevölkerung 
76 % der Bevölkerung des Aimag leben in der Stadt, die meisten davon in Plattenbauten, der Rest in Jurtensiedlungen. Der Anteil der russischstämmigen Einwohner ist höher als in anderen Städten der Mongolei.

Verkehr 
Die Transmongolische Eisenbahn macht Station in Darchan. Von besonderer Bedeutung ist die Seitenlinie nach Erdenet, welche das dort abgebaute Kupfer transportiert.

Parallel zur Eisenbahnstrecke führt die wichtige Straßenverbindung von Ulaanbaatar nach Süchbaatar an Darchan vorbei.

Kultur 
Ein altes Holzhaus im Zentrum beherbergt das Charagiin-Kloster, dessen Betrieb nach der Demokratisierung wieder aufgenommen wurde.

Das Museum der Traditionellen Volkskunst zeigt eine Sammlung von archäologischen Artefakten, traditionellen Kleidungsstücken sowie Kultgegenständen.

Städtepartnerschaften 
  Zeitz, Deutschland
  Kaposvár, Ungarn

Klimatabelle

Weblinks 
 THE REGIONS OF MONGOLIA: DARKHAN
 Informationen zum Darchan-Uul-Aimag von InfoMongolia und der Mongolischen Handelskammer

Einzelnachweise 

Ort in der Mongolei
Darchan-Uul-Aimag